Jász-Nagykun-Szolnok is een comitaat in het midden van Hongarije. De hoofdstad is Szolnok. Het comitaat heeft 420.461 (2001) inwoners. In 2017 was het inwonertal 373.631. (bron: KSH)

Geografie 
Het comitaat grenst aan Heves in het noorden, Borsod-Abaúj-Zemplén in het uiterste noorden, Hajdú-Bihar in het oosten, Békés in het zuidoosten, Csongrád in het uiterste zuiden, Bács-Kiskun in het uiterste zuidwesten en Pest in het westen.

Jász-Nagykun-Szolnok ligt op de Grote Hongaarse Laagvlakte.

De rivier de Tisza stroomt van noord naar zuid en de Körös stroomt in het zuiden. In het noorden ligt het Tiszameer, het grootste stuwmeer van Hongarije en in het noordwesten een deel van het Nationaal Park Hortobágy.

Geschiedenis 
Voor 1990 was de naam van het comitaat Jász-Nagykun.

Kistérségek (deelgebieden) 
 Jászberény
 Karcag
 Kunszentmárton]
 Mezőtúr
 Szolnok
 Tiszafüred
 Törökszentmiklós

Steden en dorpen

Stad met comitaatsrecht 
 Szolnok

Andere steden 
(gesorteerd naar bevolkingsomvang, volgens de census van 2001)

Dorpen 

Comitaat van Hongarije